Jiří Novotný ist der Name folgender Personen:

* Jiří Novotný (Fußballspieler) (* 1970),  tschechischer Fußballspieler
 Jiří Novotný (Schiedsrichter) (* 1979), tschechischer Handballschiedsrichter
 Jiří Novotný (Eishockeyspieler) (* 1983),  tschechischer Eishockeyspieler
 Jiří Datel Novotný (1944–2017), tschechischer Schauspieler und Dokumentarfilmer